Asse Nord-Sud (Ancona) – strada che collega il centro di Ancona con la zona industriale della Baràccola e il casello autostradale "Ancona sud" (detta comunemente "bretella");
 Strada statale 681 Asse Attrezzato del Porto di Ancona – strada statale che serve da ingresso al porto di Ancona (detta comunemente "asse attrezzato").